В соревнованиях по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2016 года смогут принять участие 128 спортсменов (64 мужчины и 64 женщины), которые будут соревноваться за 4 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 6-ю спортсменами (по 3 стрелка в каждой дисциплине).

Правила квалификации 
Квалификационный отбор на летние Олимпийские игры 2016 года начался в июле 2015 года и продлится до июня 2016 года. В командный турнир отбор проходил в рамках чемпионата мира и финальной олимпийской квалификации. Каждая страна, получившая квоту для участия в командном первенстве, также имеет право выставить по три спортсмена и в личном турнире. Для подтверждения индивидуальных олимпийских лицензий стрелки в период с 26 июля 2015 по 11 июля 2016 годов должны выполнить следующие нормативы:

Также эти нормативы актуальны и для спортсменов, получивших олимпийские лицензии от трёхсторонней комиссии. Хозяевам Игр сборной Бразилии гарантировано участие в командном первенстве, как у мужчин, так и у женщин.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

Командное первенство

Индивидуальное первенство

Женщины

Командное первенство

Индивидуальное первенство

Примечания

Ссылки 
 Список квалифицированных спортсменов (мужчины)
 Список квалифицированных спортсменов (женщины)
 Правила квалификации

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016